Пиколо може да се отнася за:

 пиколо – дървен духов музикален инструмент, малка флейта
 пиколо – прислужник в хотел, ресторант и др.
 Одаленго Пиколо – село и община в Северна Италия
 Никола Пиколо (1792 – 1865) – българо-гръцки писател
 Отавия Пиколо (р. 1949) – италианска актриса

Вижте също 
 Пиколомини
 Мишел Пиколи (1925 – 2020) – френски актьор